Брантли има више значења:
 Округ Брантли (Џорџија)
 Брантли (Алабама)